Francisco Aguilar Fernández, mais conhecido como Francisco Aguilar (Córdova, 10 de maio de 1952), foi um futebolista brasileiro que atuava como atacante.

Carreira 

Aguilar nasceu em Córdoba, na Andaluzia. Depois de jogar no Elche e , ele foi para o  em março de 1975, permanecendo no clube por mais cinco temporadas completas na primeira divisão.

Com os Colchoneros Aguilar venceu o campeonato nacional de 1977. Ele também foi titular do segundo jogo da 1974 contra o Club Atlético Independiente, ajudando os anfitriões a ganhar por 2 a 0 e superar o déficit do primeiro jogo que havia sido de 0 a 1, para conquistar o torneio.

Aguilar se aposentou do futebol profissional no final da campanha de 1980-1981, sofrendo com o rebaixamento à Segunda Divisão pelo Granada CF.

Títulos 
Atlético de Madrid
Copa Intercontinental: 1974
La Liga: 1976–77
Copa del Rey: 1975–76

Ligações externas 
Ogol
BDFutbol 

Naturais de Córdova (Espanha)
Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Elche Club de Fútbol
Futebolistas do Rayo Vallecano de Madrid
Futebolistas do Club Atlético de Madrid
Futebolistas do Granada Club de Fútbol